«Торгсин» — российский художественный многосерийный цветной телевизионный фильм режиссёра Дмитрия Петруня. Премьерный показ телесериала состоялся на телеканале «Россия-1» 10 апреля 2017 года. Состоит из одного сезона в 8 сериях. Действие сериала происходит в 1934 году. В основе сюжета судьба главной героини сериала Лидии Сокольской (Александра Бортич), для которой неожиданным образом открывается её прошлое и происхождение. Действие фильма происходит вокруг московского магазина «Торгсин», руководит им Виктор Серебров (Григорий Антипенко), бывший сотрудник чрезвычайной комиссии, который причастен к трагедии в семье кровавого князя Ахрубекова.

Сюжет 
«Торгсин» — криминальная драма, которая рассказала о судьбе Лидии Сокольской, дочери князя Ахрубекова, которая неожиданным образом узнает своё трагическое прошлое и принадлежность к высокому происхождению. От княжеской семьи ей достаётся изумрудный кулон, который имеет высокую ценность и является одним из элементов ювелирной коллекции, за которой идёт охота со стороны отдельных криминальных элементов. Премьерная демонстрация состоялась 10 апреля 2017 года на телеканале Россия-1.

Лида с братом Алексеем переезжают в Москву на постоянное место жительство. Брат научный работник музея, а Лида трудоустраивается переводчицей в магазин Торгсин, которым руководит Виктор Серебров. Между главной героиней и Виктором завязываются серьёзные отношения. Тайна кулона приводит Лиду к тайне её собственного происхождения, а знакомство с Серебровым — к большой любви.

В главных ролях

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Татьяна Сарана, Василий Павлов.
 Режиссёр: Дмитрий Петрунь.
 Оператор-постановщик: Егор Суровцев.
 Художник-постановщик: Ольга Коваленко.
 Композиторы: Илья Ефимов, Сергей Григорьев, Антон Шварц.
 Кастинг-директор: Любовь Короткова.

Награды и премии 
Телефильм «Торгсин» был номинирован в двух категориях кинопремии «Золотой орёл» в 2018 году.
 киноактриса Екатерина Климова стала номинантом в категории «Лучшая женская роль на телевидении».
 телефильм «Торгсин» был номинантом в категории Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий).

Примечания

Ссылки 
 Торгсин. Сериал
 Торгсин (2017). Рецензия

Телефильмы 2017 года
Фильмы России 2017 года
Телесериалы России 2010-х годов
Исторические фильмы России
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы на русском языке